Arkhangelsky puede hacer referencia a:
 Arkhangelsky, cráter del planeta Marte.
 Alexander Arkhangelsky (1892–1978), diseñador de aviones soviético.